Hippokrates steht für:
 Hippokrates-Verlag
 Hippokrates-Gletscher auf der Brabant-Insel im Palmer-Archipel in der Antarktis
 Hippokrates, Zeitschrift
 (14367) Hippokrates, Asteroid des Hauptgürtels

Personen:
 Hippokrates von Kos, berühmtester Arzt der Antike
 Mitverfasser des Corpus Hippocraticum
 Hippokrates von Chios, Mathematiker und Astronom
 Hippokrates (Gesandter Hannibals)
 Hippokrates (Sparta), lakedaimonischer Flottenführer
 Hippokrates von Gela, Sohn des Pantares
 Hippokrates (Stratege), athenischer Stratege, Sohn des Ariphron und Neffe des Perikles
 Hippokrates (Alkmaionide), Sohn des Megakles, Bruder des Kleisthenes von Athen, Vater der Agariste (Tochter des Hippokrates)

Siehe auch:
 Eid des Hippokrates